HMS Warrior är namnet som fem fartyg och ett strandarrangemang i Royal Navy har burit:

 HMS Warrior, var ett 74-kanoners tredjeklass linjeskepp sjösatt 1781. Hon blev ett mottagningsskepp efter 1818, ett fångfartyg efter 1840 och höggs upp 1857.
 HMS Warrior, var Royal Navy:s första pansarklädda oceangående slagskepp och sjösattes 1860. Hon blev depåfartyg 1902, omdöptes HMS Vernon III 1904 och hulkades som HMS Warrior 1923. Hon lämnades över för bevaring som Warrior 1979 och finns nu bevarad vid Portsmouth som ett museifartyg.
 HMS Warrior, var en pansarkryssare av Duke of Edinburgh-klass sjösatt 1905. Hon blev sjöoduglig vid slaget vid Jylland 1916 och förliste dagen efter.
 HMS Warrior, var en yacht rekvirerad av Royal Navy 1917 och 1918
 HMS Warrior, var ett lätt hangarfartyg av Colossus-klass sjösatt 1944. Hon omdöptes från HMS Brave 1942. Hon utlånades till Kanada från 1946 till 1948 innan hon såldes till Argentina och omdöptes till ARA Independencia 1958.
 HMS Warrior, var namnet på Royal Navy:s operativa högkvarter i Northwood, London från 1963. Basen blev Joint Headquarters 1996 innan den avvecklas under 1999 för att bli Joint Services Headquarters.